A Faculdade de Química da PUCRS é uma das vinte e duas faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

História
O curso de Química foi criado na Universidade em 1969, no então Instituto de Ciências Exatas e Naturais. No ano seguinte, o Instituto de Química foi estabelecido. A primeira turma de químicos se formou em 1973. 

Por muito tempo, havia apenas os cursos de bacharelado e licenciatura em Química, mas, no segundo semestre de 1999, implantaram-se a habilitação em Química Industrial e, conforme as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a licenciatura plena em Química.

Relação de diretores

Cursos

Cursos de graduação
 Bacharelado em Ciência e Inovação em Alimentos
 Bacharelado em Química Industrial
 Licenciatura Plena em Química

Cursos de pós-graduação
 Mestrado de Ciência dos Materiais (Engenharia)
 Mestrado de Educação em Ciências e Matemática
 Especialização em Mudanças Climáticas e Sequestro de CO2.

Laboratórios de pesquisa
 Laboratório de Organometálicos e Resinas
 Laboratório de Química Analítica e Ambiental

Ligações externas
 Página da Faculdade de Química da PUCRS

Química